Cirenaica puede referirse a:

 Cirenaica, región geográfica e histórica ubicada en la actual Libia (África).
  Creta et Cyrenaica, la provincia romana que existió en el Norte de África. 
 La escuela cirenaica, una escuela filosófica del período helenístico.